Открытый чемпионат Сучжоу 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с хардовым покрытием.

Турнир-2013 является 2-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам серии WTA Challenger.

Соревнования проходили в Сучжоу с 5 по 10 августа 2013 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Тимея Бабош (№ 103 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Шахар Пеер выигрывает 1й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.
 Чжэн Сайсай уступает свой дебютный финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Тимея Бабош выигрывает 4й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.
 Михаэлла Крайчек выигрывает 1й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Сучжоу
 WTA 125K series

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Китай
Теннис
Август 2013 года
2013